Силхет:

 Силхет — один из крупнейших городов Бангладеш.
 Силхет — международный аэропорт имени Османи, Бангладеш.
 Силхет — область Бангладеш, расположена на востоке государства.
 Силхет — округ в северо-восточной части Бангладеш, в области Силхет.